General José de San Martín (departament)
 General José de San Martín (miasto)